Саудовская лига 1986/1987 () — 11-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1986/1987
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
1986 год в Саудовской Аравии
Спорт в Саудовской Аравии в 1987 году